Lniště může znamenat:

 Lniště (Slavče) – část obce Slavče v okrese České Budějovice

 Lniště (zámeček) – lovecký zámeček v Krušných horách v okrese Most